Това е таблица с интеграли (примитивни функции) от тригонометрични функции. За по-пълна таблица с интеграли вижте таблица на интегралите и списък с интеграли.

Костантата c не е нула.

Синус

Косинус

Тангенс

Котангенс

Секанс

Косеканс

sin и cos

sin и tan

cos и tan

sin и cot

cos]] и cot

tan и cot 
 

Интеграли